Антра (Арьеж) — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Антра (Жер) — коммуна во Франции, департамент Жер.